West Columbia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Columbia (South Carolina), Ort im Lexington County
 West Columbia (Texas), Ort im Brazoria County
 West Columbia (West Virginia), Ort im Mason County